Mary Smirke (1779-1853), peintre britannique ;
 
Robert Smirke (1753–1845), peintre et illustrateur anglais ;
Robert Smirke (1780–1867), son fils, architecte anglais.